Ла Плака има више значења:

 Ла Плака (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Плака (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику